

Geografia

 Fasana – comune dell'Istria

 Fasana Polesine – frazione di Adria in provincia di Rovigo
 Fasana – frazione di Salento in provincia di Salerno

Persone
 Enrico Fasana – studioso, accademico e scrittore italiano
 Eugenio Fasana – alpinista, pittore e giornalista italiano
 Erika Fasana – ginnasta italiana

Altro
 classe Fasana – nome collettivo attribuito dalla Regia Marina agli esemplari della classe Tátra (quattro) e della classe Ersatz Triglav (tre) austro-ungariche, ceduti in conto di riparazioni di guerra nel 1920